Borghetti ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Borghetti (* 1971), italienischer Schauspieler
 Guglielmo Borghetti (* 1954), italienischer Geistlicher, Bischof von Pitigliano-Sovana-Orbetello
 Luigi Borghetti (* 1943), italienischer Bahnradsportler
 Renato Borghetti (* 1963), brasilianischer Folkmusiker und Komponist

Borghetti steht außerdem für:

 Caffè Borghetti, italienischer Kaffee-Likör

Siehe auch:
 Borgetti